Sovjetiska mästerskapsserien i ishockey 1991/1992 var den 46:e och sista säsongen av Sovjetiska mästerskapsserien i ishockey, och kom även att kallas OSS-mästerskapsserien i ishockey, då Sovjetunionen löstes upp under säsongen. Ligan ersattes istället året därpå av International Ice Hockey League. 16 lag deltog i ligan och Dynamo Moskva blev mästare.

Grundserien
I grundserien spelades först 30 omgångar. Därefter delades de åtta bästa lagen upp i två grupper om fyra lag vardera som spelade ytterligare sex omgångar. De två bästa från vardera grupp gick sedan till slutspel. Slutställningen ses nedan.

Första rundan

Andra rundan

Slutspelet
Slutspelet spelades enligt nedan.

Källor 

Ishockeysäsongen 1991/1992
1991 i Sovjetunionen
1992 i Europa
Ishockey i Sovjetunionen